Филармонический оркестр Северогерманского радио () — немецкий симфонический оркестр, радиоансамбль, базирующийся в Ганновере.

Основан в 1950 году как Ганноверский радиооркестр Радио Северо-Западной Германии (), насчитывая первоначально всего 45 оркестрантов. В 1955 году перешёл в ведение Северогерманского радио (NDR). С появлением в распоряжении оркестра в 1963 году большого зала его состав был увеличен до 87 исполнителей. Уже в начальный период существования оркестра его фирменным стилем стало исполнение лёгкой музыки; заметную роль в этом сыграл работавший с оркестром дирижёр и композитор Рихард Мюллер-Ламперц. 

На протяжении многих лет оркестр отличает, с одной стороны, интерес к музыке XVII—XVIII веков, а с другой — сотрудничество с музыкантами других музыкальных направлений: так, в 1988 году оркестр участвовал в записи последнего альбома Чета Бейкера, в 1999 г. сопровождал в гастрольном туре Патрисию Каас, на протяжении 2000-х гг. постоянно сотрудничал с Хербертом Грёнемайером. Гастроли оркестра проходили по всему миру от Японии до Бразилии, в 2012 году оркестр принял участие в музыкальном фестивале в Абу-Даби.

Главные дирижёры 
 Вилли Штайнер (1950—1975)
 Бернхард Клее (1976—1979)
 Зденек Мацал (1980—1984)
 Альдо Чеккато (1985—1989)
 Бернхард Клее (1991—1995)
 Эйдзи Оуэ (1998—2009)
 Эйвинн Гульберг Йенсен (2009—2014)
 Эндрю Манце (с 2014 г.)

Ссылки 
 Филармонический оркестр Северогерманского радио на сайте радиостанции NDR 
 Joachim Mitterer. 50 Jahre Radio-Philharmonie Hannover // Klassik Heute, 2.5.2002. 

Северогерманского радио
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1950 году
Музыка в Ганновере
Музыкальные коллективы вещательных организаций
Радиоансамбли
NDR